Гот (нім. Goth, Hoth) — німецьке прізвище.

 Герман Гот (1885—1971) — німецький воєначальник, генерал-полковник вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Ернст Гот (1897—1986) — німецький офіцер, оберст (полковник) вермахту. Кавалер Німецького хреста в сріблі.
 Міа Гот (1993) — англійська акторка.

Німецькі прізвища